Auxois bezeichnet:
 eine Landschaft in Burgund/Frankreich, siehe Auxois (Landschaft)
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Yonne, siehe Auxois (Fluss)
 eine Pferderasse, siehe Auxois (Pferd)